Preinreichs ist der Name folgender Orte:

 Preinreichs (Gemeinde Groß Gerungs), Ortschaft und Katastralgemeinde von Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Preinreichs (Gemeinde Krumau am Kamp), Ortschaft und Katastralgemeinde von Krumau am Kamp, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich